Баскетболистка года среди студентов по версии USBWA () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшей баскетболистке среди студентов по версии United States Basketball Writers Association (USBWA) (1-й дивизион NCAA). Голосование проводится среди членов ассоциации баскетбольных обозревателей США, свои же голоса они подают после завершения регионального турнира плей-офф, но перед стартом финала четырёх NCAA, то есть в начале апреля. Эта награда была учреждена и впервые вручена Сью Уикс из Ратгерского университета в сезоне 1987/88 годов.

Наряду с такими трофеями как, приз имени Джеймса Нейсмита, приз имени Маргарет Уэйд, приз имени Джона Вудена и баскетболистка года по версии Associated Press, является одной из пяти главных премий в женской баскетбольной NCAA. Данная награда в 2012 году была названа в честь игрока команды «УКЛА Брюинз» Энн Майерс-Дрисдейл, которая стала первой студенткой, включавшейся аж все четыре сезона во всеамериканскую сборную NCAA, а также является автором первого в истории ассоциации квадрупл-дабла. Данное достижение она установила 18 февраля 1978 года в игре против команды «Стивен Остин Ледиджекс», набрав в итоге 20 очков, 14 подборов, 10 передач и 10 перехватов.

Шесть игроков, Дон Стэйли, Чамик Холдскло, Кэндис Паркер, Майя Мур, Бриттни Грайнер и Брианна Стюарт получали эту награду по два раза, причём Стюарт выигрывала её трижды. Чаще других обладателями данной номинации становились баскетболистки Коннектикутского университета (9 раз), университета Теннесси (5 раз), также Бэйлорского университета, Виргинского университета и Стэнфордского университета (по 2 раза). Действующей победительницей в этой номинации является Меган Густафсон из Айовского университета.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎
Награды спортсменкам